Le lundi  est le 137 jour de l'année 1869.

Naissances 
 Joseph Vallier (mort le ), personnalité politique française
 Louis Moufflet, militaire français
 Manuel Basulto Jiménez (mort le ), évêque espagnol

Événements 
 Fin de la bataille de Hakodate

Voir aussi 
 17 mai et mai 1869